Arie van Gent (burgemeester), Nederlands burgemeester (1915-2005)
 Arie van Gent (basketballer), Nederlands basketballer (deelnemer aan de Paralympische Zomerspelen 2000)